Gavazzi är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alessandro Gavazzi (1809–1889), italiensk romersk-katolsk teolog
 Francesco Gavazzi (född 1984), italiensk tävlingscyklist
 Mattia Gavazzi (född 1983), italiensk tävlingscyklist
 Pierino Gavazzi (född 1950), italiensk tävlingscyklist